Бернардина Кристиана София Саксен-Веймар-Эйзенахская (; ,  — , ) — принцесса Саксен-Веймар-Эйзенахская, в замужестве княгиня Шварцбург-Рудольштадтская.

Биография 
Бернардина Кристиана София родилась в семье герцога Эрнста Августа I Саксен-Веймар-Эйзенахского и его первой супруги Элеоноры Вильгельмины Ангальт-Кётенской, дочери князя Эмануэля Лебрехта Ангальт-Кётенского.

19 ноября 1744 года в Эйзенахе Бернардина вышла замуж за князя Шварцбург-Рудольштадта Иоганна Фридриха I. В Рудольштадте Бернардина Кристиана София занималась благотворительностью и в частности выкупила в 1756 году ремесленное подворье, чтобы основать в нём монастырь для женщин дворянского происхождения. Княгиня умерла в 33 года, не дожив до торжественного открытия монастыря. Её супруг тяжело перенёс утрату и больше никогда не женился.

Потомки 
В браке с Иоганном Фридрихом I родились:
 Фридерика София Августа (1745—1778), замужем за князем Фридрихом Карлом Шварцбург-Рудольштадтским (1736—1793), 6 детей
 безымянный ребёнок (1746)
 безымянный ребёнок (1747)
 София Эрнестина (1749—1754)
 Вильгельмина (1751—1780), замужем за князем Людвигом I Нассау-Саарбрюккенским (1745—1794), 1 сын
 Генриетта Шарлотта (1752—1756)

Предки

Примечания

Литература 
 L. Renovanz: Chronik der fürstl. Schwarzburgischen Residenzstadt Rudolstadt, Rudolstadt 1860, S. 41 ()

Ссылки 
 

Принцессы Саксен-Веймар-Эйзенахские
Княгини Шварцбург-Рудольштадтские